El término crema puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la crema (farmacia), preparado semisólido para tratamiento terapéutico tópico (sobre la piel);
 a la crema (gastronomía), preparación alimentaria de consistencia espesa, de sal o dulce;
 al crema (color), color amarillo anaranjado muy claro y de saturación débil, similar al de la crema pastelera;
 a Crema (Italia), municipio de la provincia de Cremona (Italia);
 a la diéresis (o «crema»), signo ortográfico auxiliar y diacrítico que consiste en dos puntos (¨).

Además, puede hacer referencia:

 a la crema de leche, sustancia de consistencia grasa y tonalidad blanca o amarillenta que se encuentra de forma emulsionada en la leche recién ordeñada (cruda);
 a la crema pastelera, crema alimentaria muy utilizada en repostería;
 a C. Tangana, nombre artístico del rapero español Antón Álvarez, antiguamente conocido como «Crema», y miembro del grupo Agorazein.

Enlaces externos 

 El Diccionario de la lengua española, publicado por la Real Academia Española, tiene una definición para crema.